Finalen av Svenska cupen 2016/2017 spelades den 13 april 2017 på Jämtkraft Arena. Vem av finallagen, Östersunds FK och IFK Norrköping, som fick hemmaplan bestämdes genom en fri lottning.

Det var Östersunds FK:s första final medan det var IFK Norrköping totalt 11:e final, dock deras första sedan 1994. Östersunds FK besegrade IFK Norrköping med 4–1 i finalen. Finalvinsten gav ÖFK en plats i den andra kvalomgången av Europa League 2017/2018.

Lagens väg till finalen 
Resultaten står i favör till respektive lag.

Matchen 
{{Resultat med trupp
|bild                = 
|datum               = 13 april 2017
|tid                 = 
|lag1                = Östersunds FK
|lag2                = IFK Norrköping
|resultat            = 4 – 1
|halvtid             = 2 – 0
|mål1                = Samuel Mensah Hosam Aiesh Alhaji Gero Saman Ghoddos 
|mål2                =  Linus Wahlqvist
|arena               = Jämtkraft Arena
|spelplats           = Östersund
|publik              = 8369
|domare              =Mohammed Al-Hakim (Västerås)
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare = Fredrik Nilsson (Svalöv)Magnus Sjöblom (Asmundtorp)
|fjärdedomare        = Johan Krantz (Uppsala)
|femtedomare         = 
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Referenser

Östersunds FK
IFK Norrköping
Svenska cupen i fotboll 2016/2017
2016/2017
Sportevenemang i Östersund